Cet article présente la liste des épisodes de la série documentaire britannique Planète insolite.

Saison 1 (1994) 

 Première diffusion :
  :  sur Channel 4
  :
  :

Saison 2 (1995) 

 Première diffusion :
  :  sur Channel 4
  :
  :

Saison 3 (1996) 

 Première diffusion :
  :  sur Channel 4
  :
  :

Saison 4 (1997) 

 Première diffusion :
  :  sur Channel 4
  :
  :

Saison 5 (1998) 

 Première diffusion :
  :  sur Channel 4
  :
 :

Saison 6 (1999) 

 Première diffusion :
 i :  sur Channel 4
  :
  :

Saison 7 (2000) 

 Première diffusion :
  :  sur Channel 4
  :
  :

Saison 8 (2001) 
L'émission prend le nom de Globe Trekker à partir de cette saison.

 Première diffusion :
  :  sur Channel 4
  :
  :

Saison 9 (2002) 

 Première diffusion :
  :  sur Channel 4
  :
  :

Saison 10 (2003) 

 Première diffusion :
  :  sur Channel 4
  :
  :

Saison 11 (2004) 

 Première diffusion :
  :  sur Channel 4
  :
  :

Saison 12 (2005) 

 Première diffusion :
  :  sur Channel 4
  :
  :

Saison 13 (2006) 

 Première diffusion :
  :
  :
  :

Saison 14 (2007) 

 Première diffusion :
  :
  :
  :

Saison 15 (2008) 

 Première diffusion :
 i :
  :
  :

Saison 16 (2009) 

 Première diffusion :
  :  sur Channel 4
  :
  :

Saison 17 (2010) 

 Première diffusion :
  :  sur Channel 4
  :
  :

Notes et références

Liens externes 

Saisons de Planète insolite sur www.traveldocumentaries.co.uk
 Saisons de Planète insolite sur trakt.tv

Liste d'épisodes d'émission de télévision